Olyra (dier), geslacht uit de familie van de stekelmeervallen
 Olyra (plant), geslacht uit de grassenfamilie